Niskozatrudnieni (ang. Underemployed, 2012–2013) – amerykański serial obyczajowo-komediowy stworzony przez Craiga Wrighta.

Światowa premiera serialu miała miejsce 16 października 2012 roku na antenie MTV. Ostatni odcinek serialu został wyemitowany 12 stycznia 2013 roku. W Polsce premiera serialu odbyła się 27 stycznia 2013 roku na kanale MTV Polska.

Opis fabuły 
Serial opowiada o perypetiach piątki absolwentów – Sophii, Daphne, Lou, Ravivy oraz Milesa, którzy właśnie ukończyli studia i świat stoi przed nimi otworem. Wszyscy mają swoje ambitne plany i marzenia.

Obsada

Główni 
 Diego Boneta jako Miles
 Inbar Lavi jako Raviva
 Jared Kusnitz jako Lou
 Michelle Ang jako Sophia
 Sarah Habel jako Daphne

Pozostali 
 Charlie Weber jako Todd

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Amerykańskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2013
MTV